Heuvel ist der Familienname von;
 Eric Heuvel (* 1960), niederländischer Comiczeichner

Heuvel steht für:
 Olde Heuvel, Familienname, zu Personen siehe dort
 Van den Heuvel, Familienname, zu Personen siehe dort

Siehe auch:
 Hövel
 Hoevel
 Hoevell